Nędznicy (oryg. fr. Les Misérables) – pięcioczęściowa powieść Wiktora Hugo
 Nędznicy – amerykański film historyczny z 1909 roku
 Nędznicy – amerykański film historyczny z 1917 roku
 Nędznicy – amerykański film historyczny z 1925 roku
 Nędznicy – amerykański film historyczny z 1934 roku
 Nędznicy – amerykański film historyczny z 1935 roku
 Nędznicy – amerykański film historyczny z 1948 roku
 Nędznicy – amerykański film historyczny z 1952 roku
 Nędznicy – amerykański film historyczny z 1958 roku
 Nędznicy – amerykański film historyczny z 1978 roku
 Nędznicy – francuski film historyczny z 1995 roku
 Nędznicy  – niemiecko-francusko-amerykański film z 1998 w reżyserii Bille Augusta
 Nędznicy – czteroodcinkowy miniserial produkcji francusko-włosko-niemiecko-amerykańsko-hiszpańskiej z 2000 roku
 Nędznicy – francuski dramat kryminalny z 2019 w reżyserii Ladja Ly’ego